Цветочное — село в Русско-Полянском районе Омской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Цветочинского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Омской области, в степной зоне, в пределах Ишимской равнины, вблизи государственной границы с Казахстаном, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Русская Поляна, административного центра района. Абсолютная высота — 126 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,6 %, женщины — соответственно 52,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 63 % из 1669 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шестнадцати улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Русско-Полянского района